Дьяконова — женская форма русской фамилии Дьяконов.

 Известные носительницы 
 Дьяконова, Варвара Константиновна (более известна под фамилией Семенникова; 1890—2008) — по некоторым данным — самый старый человек на планете.
 
 Дьяконова, Елизавета Александровна (1874—1902) — писательница, автор «Дневника русской женщины» и публицистических статей, рассказов и стихов.
 Дьяконова, Нина Яковлевна (1915—2013) — литературовед. См. также 
 Дьяконов

 Примечания